Де́рек Хаф (; род. 17 мая 1985, Солт-Лейк-Сити, Юта, США) — американский танцор, хореограф и актёр. Шестикратный победитель шоу Dancing with the Stars.

Биография 
Дерек родился в Солт-Лейк-Сити, в штате Юта, и был четвёртым в семье из пяти детей: Шери, Мэребет, Кэтрин, Дерек и Джулианна.

С 12 лет жил в Лондоне. Позднее к нему присоединилась его младшая сестра Джулианна. Первоначально Дерек планировал пробыть в Лондоне год, в итоге прожил 10 лет, а Джулианна — 5 лет. Учился в Italia Conti Academy of Theatre Arts, где позднее начал преподавать.

Вернулся в США, где в течение года жил с матерью в Лас-Вегасе, а потом возвратился в штат Юта, к отцу. Через некоторое время переехал в Лос-Анджелес.

Карьера 
Дерек начал свою карьеру в качестве актёра в 2001 году, сыграв роль хогвартского школьника в фильме «Гарри Поттер и философский камень», но в последние годы занимается танцами и постановкой хореографии.

С 2007 года является участником американского танцевального телешоу Dancing with the Stars. Дерек неоднократно одерживал победу в телешоу: 6 раз занимал 1 место (в 7 сезоне с Брук Берк, в 10 сезоне с Николь Шерзингер, в 11 сезоне с Дженнифер Грей, в 16 сезоне с Келли Пиклер, в 17 сезоне с Эмбер Райли, в 21 сезоне с Бинди Сью Ирвин); дважды занимал 2 место (в 15 сезоне с Шон Джонсон и в 18 сезоне с Эми Пёрди) и 3 место (в 13 сезоне с Рики Лейк).

9 раз номинировался на премию «Эмми» в номинации «Лучшая хореография», в двух из которых он одержал победу.

18 марта 2014 года Дерек и его младшая сестра Джулианна объявили о туре под названием Move Live on Tour, который проходил в 40 городах на территории США и Канады. Тур включал в себя пение и хореографию, поставленные братом и сестрой (при сотрудничестве с Nappytabs). Благодаря успешному старту, было объявлено, что они появятся ещё в нескольких городах.

После успеха тура в 2014 году Дерек объявил о возобновлении Move Live on Tour, который прошёл летом 2015 года. На этот раз городов было намного больше.

5 августа 2014 года вышла книга Дерека под названием Taking the Lead: Lessons from a Life in Motion, где он описывает опыт, который приобрел в детстве и юношестве, через что ему пришлось пройти, и что он думает об этом в настоящее время.

14 декабря 2016 года через соцсети было объявлено о повторном возобновлении MOVE BEYOND Live on Tour, который прошёл летом 2017 года.

С 2017 года является членом жюри на американском танцевальном шоу World of Dance с Дженнифер Лопез и Ни-Йо.

В 2019 организовал собственный независимый тур под названием Derek Hough Live! The Tour.

Личная жизнь 
С 2000 по 2008 год Дерек встречался с Индией де Бефорт. В 2008 году начал встречаться с актрисой и моделью Шеннон Элизабет, после того, как их поставили в пару на шоу Dancing with the Stars. Пара распалась в августе 2009 года. С июля 2015 года встречается с танцовщицей Хейли Эрберт. В 2022 году пара обручилась.

У него есть 9 племянников.

Помимо танцев Дерек увлекается игрой на ударных, гитаре и фортепиано.

Фильмография

Кино и телевидение

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Киноактёры США